Barbo Lake oder Barbos Lake ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barbo Lake (Wisconsin), See im Polk County, Wisconsin
 Barbos Lake, Stausee im Bennington County, Vermont